Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open GDF Suez) van 2013 vond plaats van 28 januari tot en met 3 februari 2013 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Angelique Kerber was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, de Italiaanse Sara Errani, bereikte de finale. Daar kwam ze tegenover de ongeplaatste Mona Barthel uit Duitsland te staan. De Duitse had genoeg aan twee sets (met een tiebreak in de tweede set) om de titel te grijpen. Barthel wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Parijs op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel.

De Nederlandse Kiki Bertens moest zich eerst bewijzen via het kwalificatietoernooi. Daar faalde ze in de laatste ronde. Doordat Lucie Hradecká zich (wegens een virus) afmeldde werd Bertens als Lucky loser alsnog tot het hoofdtoernooi toegelaten. Ze bereikte daar de halve finale – tijdens deze partij, tegen Sara Errani, moest Bertens bij een 0–5 achterstand opgeven wegens een blessure in de onderrug.

De Belgische Yanina Wickmayer bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Liezel Huber en Lisa Raymond had de tweede zich niet voor het toernooi ingeschreven. De Amerikaanse Huber speelde samen met Andrea Hlaváčková uit Tsjechië – dit team was als tweede geplaatst. Ze bereikten de finale, waar ze de strijd moesten aanbinden met het eerste reekshoofd: het Italiaanse duo Sara Errani / Roberta Vinci. De Italiaanse dames hadden aan twee korte sets (tweemaal 6–1) voldoende om de titel te grijpen. Het was hun vijftiende gezamenlijke titel. Beiden hadden daarnaast nog drie dubbelspeltitels met andere partners.

De Belgische Yanina Wickmayer speelde samen met Petra Kvitová uit Tsjechië. Dit team was met een wildcard tot het toernooi toegelaten. In hun openingspartij troffen ze het tweede reekshoofd. Na de eerste set in de tiebreak te hebben verloren, wonnen Wickmayer en Kvitová de tweede set. In de match-tiebreak kwamen ze er evenwel niet meer aan te pas, waardoor de eerste ronde voor hen tevens eindstation was.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Parijs 2013
Parijs